Słotwina bezeichnet Orte in Polen:

 Słotwina (Horyniec-Zdrój), ein Weiler der Gmina Horyniec-Zdrój in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Słotwina (Lipowa), ein Dorf der Gmina Lipowa in der Woiwodschaft Schlesien
 Słotwina (Maszewo) (dt. Kolonie Tammendorf), eine Siedlung der Gmina Maszewo in der Woiwodschaft Lebus
 Słotwina (Świdnica) (dt. Schönbrunn), ein Dorf der Gmina Świdnica in der Woiwodschaft Niederschlesien